КНА има више значења:

 КНА, Касета де Вихилансија (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 КНА, Лас Компуертас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику